Ministero degli affari esteri – dicastero dell'Afghanistan
 Ministero degli affari esteri – dicastero dell'Azerbaigian
 Ministero degli affari esteri – dicastero del governo bielorusso
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Birmania
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Bosnia ed Erzegovina
 Ministero degli affari esteri – dicastero del Brasile
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Danimarca
 Ministero degli affari esteri – dicastero dell'Egitto
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Georgia
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Germania, conosciuto anche come Ministero federale degli affari esteri
 Ministero degli affari esteri – dicastero del Giappone
 Ministero degli affari esteri – dicastero dell'Iran
 Ministero degli affari esteri – dicastero dell'Iraq
 Ministero degli affari esteri – dicastero di Israele
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Lettonia
 Ministero degli affari esteri – dicastero dei Paesi Bassi
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Polonia
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Romania
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Russia
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Turchia
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Serbia
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Spagna
 Ministero degli affari esteri – dicastero di Taiwan
 Ministero degli affari esteri – dicastero della Turchia
 Ministero degli affari esteri – dicastero del Vietnam
 Ministero dell'Europa e degli affari esteri – dicastero della Francia